Кубок УЕФА 1972/1973 — второй розыгрыш кубка. Победителем стал английский «Ливерпуль», обыгравший в финале немецкий клуб «Боруссия» (Мёнхенгладбах) со счётом 3:2 по сумме двух игр.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1972/73 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1972/73 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1972/73 на сайте RSSSF

Сезон 1972/73
Футбол в Европе в 1972 году
Футбол в Европе в 1973 году